

Geografia 
 Francia
 Saint-Pierre-le-Viger – comune nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Viger – comune nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania

Persone 
 Albert Viger –  politico francese
 André Viger – atleta paralimpico canadese
 Guillaume Viger – politico, avvocato e magistrato francese
 Sophie Viger – docente e sviluppatrice di software libero francese